Gory kan syfta på följande platser:

Polen 

 Góry, ort, Masoviens vojvodskap, Powiat ostrołęcki,

Tyskland 

 Guhrow – en kommun och ort, Brandenburg, 

Robotskapade Polenförgreningar